Melnica steht für:

 ein Dorf in Bulgarien, Gemeinde Elchowo, siehe Melnica (Elchowo)
 ein Dorf in Mazedonien, Gemeinde Čaška, siehe Melnica (Čaška)
 ein ehemaliges Dorf in Mazedonien, Region Mariovo, siehe Melnica (Mariovo)
 ein Dorf in Serbien, Opština Petrovac na Mlavi, siehe Melnica (Petrovac na Mlavi)
 ein Dorf in Kroatien, Barban, siehe Melnica (Barban)